Ягу́дин — тюркская и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Ягудин, Александр (род. 1960) — советский легкоатлет-спринтер.
 
 Ягудин, Керим Мусякович (1915—1944) — Герой Советского Союза, участник боёв в районе озера Хасан и Великой Отечественной войны.
 Ягудин, Марат Аглямович (род. 1948) — горный инженер, лауреат Государственной премии РФ.
 Ягудин, Мидгат Абайдуллович (1904—1982) — советский партийный и государственный деятель.
 Ягудин, Рушан (род. 1987) — российский регбист.
 Ягудин, Шамиль Хайруллович (1932—2005) — балетмейстер и педагог Большого театра, народный артист РСФСР.
 Ягудин, Юда Гилевич (Юлий Григорьевич) (1906—1989) — советский флейтист и педагог.

Ягудина 
 Ягудина, Сиюм Илязетдиновна (1916—1991) — советский ученый-агроном в области селекции ягодных культур, заслуженный агроном Узбекской ССР.

См. также 
 Ягудино
 Ягунино
 Ягодин
 Ягодина (значения)